Жан-Луи́ Сибюэ́ (; ) — французский кёрлингист.

В составе мужской команды Франции участник  (заняли девятое место) и трёх  (лучший результат — шестое место в , ). В составе юниорской мужской сборной Франции участник двух  (лучший результат — пятое место в ).

Играл в основном на позиции третьего.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции